Taiwanoporia är ett släkte av svampar. Taiwanoporia ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Taiwanoporia